Jóhannsson è un cognome islandese. Nei nomi islandesi, il nome non è strettamente un cognome, ma un patronimico. Il nome può riferirsi a: 

 Aron Jóhannsson (1990), calciatore islandese
 Garðar Jóhannsson (1980), calciatore islandese
 Jóhann Jóhannsson (1969-2018), musicista, compositore e produttore islandese
 Kristján Jóhannsson (1948), tenore d'opera islandese